W Polsce
 Łącko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Łącko – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko 
 Łącko – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald
 Łącko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino
 Łącko – gromada w powiecie nowosądeckim
 Łącko – gromada w powiecie sławieńskim